

Film
Stealin' Home –  cortometraggio del 1921 diretto da Alf Goulding (Alfred J. Goulding)
Stealin' Home –  cortometraggio del 1932 diretto da Harry Sweet
Stealin' Home –  film del 1995 diretto da John Carstarphen

Musica 
 Stealin' Home – album di Iain Matthews del 1978